ESC/P (Epson Standard Code for Printers) — язык команд, разработанный Epson, для управления принтерами. Он используется преимущественно в матричных и некоторых струйных принтерах. ESC/P является фактическим стандартом для матричных принтеров и используется другими производителями, иногда в несколько расширенном виде.

Происхождение 

В основе ESC/P лежит передача принтеру управляющих последовательностей, начинающихся с символа ESC (ASCII-код 27). Например,
«ESC E» включит печать полужирным шрифтом, а «ESC F» выключит. Управляющие коды ESC/P также известны как коды Epson LQ, так как стали популярны благодаря серии матричных принтеров Epson LQ.

Варианты 

Существует несколько вариантов ESC/P, поскольку не все принтеры реализуют все команды. Epson отсылает к более поздней версии ESC/P, известной как ESC/P 2. ESC/P 2 обратно совместим с ESC/P, но добавляет коическая печать.

ESC/P-R используется Epson во многих струйных принтерах.

ESC/POS разработан преимущественно для использования в POS оборудовании.

Современные принтеры 

В настоящее время ESC/P используют практически все матричные, и некоторые струйные и лазерные принтеры. Большинство устройств использует стандартизированные языки описания страниц, обычно PCL или PostScript, или проприетарные протоколы, такие как ESC/Page.

Примечания

Ссылки 

 Epson Escape/P 2 Reference Manual
 Part 1: Introduction and Command Summary 
 Part 2: Recommended Operations 
 Part 3: Command Table 
 Part 4: Feature Summary 
 Part 5: Appendix: Character Tables   (Note that this is only one of many appendices available in from the full manual linked above)
 Part 6: Glossary 
 Epson Developer Site
 List of Epson FX printer codes
 Gutenprint CVSweb view of printers.xml (см. также Gutenprint)
 FAQ for ESC/POS 

Принтеры
Языки описания страниц